Aguacero puede referirse a:
 La lluvia torrencial, generalmente de corta duración. Sinónimo de chubasco o chaparrón.
 En Puerto Rico, la planta solanácea Brunfelsia americana.